Villalcázar de Sirga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalcázar de Sirga (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villalcázar de Sirga (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar